La Nef des fous est un thème artistique ancien, et le titre de plusieurs œuvres :

Peinture 

 La Nef des fous, tableau de Jérôme Bosch ().

Cinéma 

 La Nef des fous (), film américain de Stanley Kramer sorti en 1965 ;
 La Nef des fous, film documentaire belge d'Éric D'Agostino et Patrick Lemy sorti en 2014.

Littérature 

 La Nef des fous, satire littéraire de Sébastien Brant () ;
  (Ship of Fools), roman de Katherine Anne Porter (1962) ;
 La Nef des fous, roman de science-fiction de Richard Paul Russo (2001) ;

 La Nef des fous, série de bande dessinée de Turf (1993-2017) ;
 La Nef des fous, nouvelle de Theodore Kaczynski (1999) ;
 La Nef des fous : Des nouvelles du Bas-Empire, essai de Michel Onfray (2021).

Journaux 

 Narrenschiff (La nef des fous), un hebdomadaire satirique et autonomiste alsacien dans les années 1928 à 1939.

Lieux 

 Jansiac, lieu de vie politique communautaire, appelé parfois La Nef des fous

Voir aussi 
 Ship of Fools (homonymie)

Homonymie de titre
Thème dans l'art et la culture